Мансу́ровська сільська рада () — муніципальне утворення у складі Учалинського району Башкортостану, Росія. Адміністративний центр — присілок Мансурово.

Історія 
До складу сільради була включена ліквідована Абзаковська сільрада (Абзаково, Абсалямово, Бурангулово, Маломуйнаково, Татлембетово).

Населення 
Населення — 1447 осіб (2019, 1699 в 2010, 1779 в 2002).

Склад 
До складу поселення входять такі населені пункти:

Примітки 

Поселення Учалинського району